Краткая хроника Австрии () — составленная неизвестным автором около 1280 года хроника, описывающая историю Австрии в период 1018—1278/1279 годов.

Литература 
Издания.

Иноязычные издания:
 Рукоп.:. Использованная Пецем рукопись из монастыря Св. Петра в Зальцбурге еще не идентифицирована.
 Крит. издания.: Pez, Scriptores Rerum Austriacarum. Tomus I. Leipzig. 1721, 684—687;
 Лит.: Lhotsky (1963) 239—240;
 Wattenbach-Schmale, I (1976) 230;
 S. Haider, Die schriftlichen Quellen des österreichischen Raumes im frühen und hohen Mittelalter, в Die Quellen der Geschichte Österreichs, cur. E. Zöllner, в Schriften des Instituts für Österreichkunde, 40, Wien 1982, p. 45

Исследования.
 Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters: C // Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters

Германские хроники
Исторические сочинения XIII века
История Австрии